Miejscowości w USA:
 Justice – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Justice – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Rogers
 Justice – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mingo

Muzyka:
 Justice – francuski duet DJ-ski grający Muzykę elektroniczną
 Justice – niemiecka grupa thrashmetalowa
 Justice – album Justina Biebera